Lam Gods is een Bijbelse naam voor Jezus Christus. Daarnaast is het de aanduiding voor:

 Het lam als symbool voor Christus, zie Lam Gods (symbool)
 Lam Gods of Agnus Dei, een liturgisch gezang dat deel uitmaakt van de Mis
 Het Lam Gods (gebroeders Van Eyck), een beroemd polyptiek van de gebroeders van Eyck
 Lam Gods (bier), een Belgisch bier